Чемпионат Люксембурга по футболу 1918/1919 — 9-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1918/1919
Люксембург
Люксембург
1918 год в Люксембурге
1919 год в Люксембурге